Христофорос Папакалиатис (; род. , Ираклион) — греческий актёр, режиссёр и сценарист. Наиболее известен по фильмам «Что, если…» (2012) и «Разные миры» (2015).

Биография 
Отец — Мануэль Папакалиатис, мать — Вилли Маламис. Родители развелись, когда Христофоросу было 4 года. У него есть родной брат Филипп, а также брат и сестра (Стефанос и Нара) от второго брака его отца.

Христофорос начал актёрскую карьеру в 1991 году, а с 2005 года — режиссёрскую деятельность.

Фильмография

Режиссёр 
 2005 — Dyo meres mono (телесериал)
 2009—2010 — 4 (телесериал) (20 эпизодов)
 2012 — Что, если… / An…
 2015 — Разные миры / Enas Allos Kosmos

Сценарист 
 1999 — I zoi mas, mia volta… (телесериал)
 2000 — Na me proseheis (телесериал)
 2002 — Treis efhes (телефильм)
 2003 — Kleise ta matia (телесериал)
 2005 — Dyo meres mono (телесериал)
 2009—2010 — 4 (телесериал) (20 эпизодов)
 2012 — Что, если… / An…
 2015 — Разные миры / Enas Allos Kosmos

Актёр

Театральные работы 
 1993 — Наконец-то один / At last alone
 1996—1998 — Ужасные родители / Les Parents terribles
 1999—2000 — Вор / The Thief
 2001 — Неглубокая могила / Shallow Grave
 2007 — Человеческие голоса / Human Voices
 2011—2012 — Амадей / Amadeus

Награды и номинации

Примечания

Ссылки